Сахаровский — фамилия. Известные носители:

 Сахаровский, Александр Михайлович (1909—1983) — советский деятель разведывательных служб, генерал-полковник.
 Сахаровский, Пётр Иванович (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Сахаровский, Роберт Серафимович (1937—2014) — советский хоккеист, нападающий.

Разное 
 Сахаровский фестиваль
 Сахаровский центр

См. также 
 Сахар (значения)
 Сахарнов
 Сахаров